Elitserien siatkarzy 2010/2011 – 50. sezon walki o mistrzostwo Szwecji organizowany przez Szwedzki Związek Piłki Siatkowej (szw. Svenska Volleybollförbundet, SVBF). Zainaugurowany został 16 października 2010 roku i trwał do 13 kwietnia 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 żaden szwedzki klub nie będzie występował w europejskich pucharach.

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: dziesięć drużyn rozgrywało po dwa mecze systemem kołowym; osiem najlepszych awansowało do fazy play-off, dwie najsłabsze natomiast rywalizowały w barażach ze zwycięzcą Allsvenskan o utrzymanie.
 Faza play-off: składała się z ćwierćfinałów, półfinałów i finałów. Rywalizacja we wszystkich rundach toczyła się do trzech zwycięstw.
 Baraże: dwie ostatnie drużyny fazy zasadniczej oraz zwycięzca Allsvenskan rozgrywało po dwa mecze systemem kołowym; ostatnia drużyna spadła do Allsvenskan.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do trzech zwycięstw)

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Baraże

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Statystyki, varia

Sety, małe punkty, frekwencja

Liderzy

Bibliografia 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Szwecji
2010 w Szwecji
2011 w Szwecji